Suisse Open Gstaad 2011 — 44-й розыгрыш профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в Гштаде, Швейцария, и являющегося частью Мирового Тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2011 году турнир прошёл с 25 по 31 июля.

Первым сеянным в одиночном турнире был Николас Альмагро (№ 14 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Марсель Гранольерс выигрывает свой первый одиночный турнир на соревнованиях ассоциации в году и 2й за карьеру.
 Фернандо Вердаско выходит в свой 3й одиночный финал на соревнованиях ассоциации в году и 16й за карьеру.

Парный разряд

Факты 
 Филип Полашек выигрывает свой 2й в году и 6й за карьеру парный титул на соревнованиях мирового тура.
 Франтишек Чермак выигрывает свой 3й в году и 25й за карьеру парный титул на соревнованиях мирового тура.

См. также 
 Suisse Open Gstaad

 Мировой Тур ATP 2011

 Мировой тур ATP 250

Ссылки 
 Официальный сайт  
 

 

Швейцария
Теннис
Июль 2011 года
2011